Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2023 – zawody w skokach narciarskich, które były rozgrywane w dniach 22 lutego – 4 marca 2023 w słoweńskiej Planicy, w ramach Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2023.

Zawody przeprowadzono na kompleksie skoczni Bloudkova velikanka w Planicy. Zaplanowano 7 konkursów, w tym cztery indywidualne (mężczyzn oraz kobiet na skoczni dużej i normalnej) oraz trzy drużynowe (mężczyzn na skoczni dużej oraz kobiet i mieszany na skoczni normalnej).

Tytułów mistrzowskich zdobytych na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021 w Oberstdorfie bronili: Stefan Kraft (skocznia duża) i Piotr Żyła (skocznia normalna) wśród mężczyzn, a także Maren Lundby (skocznia duża) i Ema Klinec (skocznia normalna) wśród kobiet. Reprezentacja Niemiec broniła tytułu drużynowego w rywalizacji mężczyzn oraz mikstu, zaś reprezentacja Austrii u kobiet.

Program zawodów

Mężczyźni

Kobiety

Mikst

Skocznie 
Cztery konkursy mistrzostw świata (indywidualny kobiet i mężczyzn oraz drużynowy kobiet i mieszany) zostaną przeprowadzone na skoczni normalnej, a trzy pozostałe (indywidualny kobiet i mężczyzn oraz drużynowy mężczyzn) na skoczni dużej.

Wyniki

Kobiety

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni HS-102 – 22 lutego 2023

Konkurs indywidualny na skoczni HS-102 – 23 lutego 2023

Konkurs drużynowy na skoczni HS-102 – 25 lutego 2023

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni HS-138 – 28 lutego 2023

Konkurs indywidualny na skoczni HS-138 – 1 marca 2023

Mężczyźni

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni HS-102 – 24 lutego 2023

Konkurs indywidualny na skoczni HS-102 – 25 lutego 2023

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni HS-138 – 2 marca 2023

Konkurs indywidualny na skoczni HS-138 – 3 marca 2023

Konkurs drużynowy na skoczni HS-138 – 4 marca 2023

Konkurs mieszany

Konkurs drużynowy na skoczni HS-102 – 26 lutego 2023

Składy reprezentacji 
W poniższej tabeli znajdują się składy kobiecych i męskich reprezentacji, które zostały zgłoszone do konkursów skoków narciarskich podczas mistrzostw świata w Planicy. W tabeli zamieszczono także porównanie miejsc zajętych w poszczególnych konkursach mistrzostw świata w latach 2021 i 2023.

Do treningów zgłoszone zostały 63 kobiety z 18 państw oraz 75 mężczyzn z 20 państw.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Sezon 2022/2023 w skokach narciarskich
Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
Skoki narciarskie w Słowenii
Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2023
2023 w Słowenii